Tân Hiệp is de naam van verschillende administratieve eenheden in Vietnam.

District
Tân Hiệp (district in Kiên Giang), provincie Kiên Giang

Phường

 Tân Hiệp (Biên Hòa), een phường van Biên Hòa, provincie Đồng Nai, Vietnam

Thị trấn
Tân Hiệp (Tiền Giang), district Châu Thành, provincie Tiền Giang
Tân Hiệp (thị trấn in Kiên Giang), district Tân Hiệp, provincie Kiên Giang

Xã
 Tân Hiệp (Bắc Giang), district Yên Thế, provincie Bắc Giang
 Tân Hiệp (Phú Giáo, Bình Dương), district Phú Giáo, provincie Bình Dương
 Tân Hiệp (Tân Uyên, Bình Dương), district Tân Uyên, provincie Bình Dương
 Tân Hiệp (Bình Phước), district Hớn Quản, provincie Bình Phước
 Tân Hiệp (Long Thành), district Long Thành, provincie Đồng Nai
 Tân Hiệp (Ho Chi Minhstad), district Hóc Môn, Ho Chi Minhstad
 Tân Hiệp (Long An), district Thạnh Hóa, provincie Long An
 Tân Hiệp (Quảng Nam), Thành phố Hội An, provincie Quảng Nam
 Tân Hiệp (Tây Ninh), district Tân Châu, provincie Tây Ninh
 Tân Hiệp (Trà Vinh), district Trà Cú, provincie Trà Vinh
	
 Tân Hiệp A, district Tân Hiệp, provincie Kiên Giang
 Tân Hiệp B, district Tân Hiệp, provincie Kiên Giang

Xóm
 Tân Hiệp (Tân Xuyên), phường Tân Xuyên, stad Cà Mau, provincie Cà Mau
 Tân Hiệp (An Xuyên), xã Tân Xuyên, stad Cà Mau, provincie Cà Mau